La République de Porto Rico est un État éphémère créé durant le soulèvement de Lares, il a été proclamée à (2h00 du matin, heure locale) sous la présidence de Francisco Ramírez Medina à l'église de Lares et les révolutionnaires ont offert la liberté aux esclaves qui les ont rejoints.

Ancienne république en Amérique
Histoire de Porto Rico